Life Got Cold () — третий сингл британской поп-группы Girls Aloud с дебютного студийного альбома Sound of the Underground. Выпущен в 2003 году на звукозаписывающем лейбле Polydor.

Отзывы критиков 
Песня «Life Got Cold» получила положительные отзывы от музыкальных критиков, хотя и подверглась критике из-за сходства с песней «Wonderwall» группы Oasis, но авторы песни отрицали плагиат. BBC назвал песню «очаровательной балладой» и «милой, но немного грустной поп-песней».  посчитал «Life Got Cold» «удивительно пронзительной». AllMusic отозвался о ней как о «солидной балладе, напоминающей Дайдо».

Список композиций

CD 1 
1. Life Got Cold [Album Version] — 3:57
2. Girls on Film — 3:41
3. Lights, Camera, Music, Action — 3:10
4. Life Got Cold [Video]
5. Photo Gallery

CD 2 
1. Life Got Cold [Album Version] — 3:57
2. Life Got Cold [Radio Edit] — 3:29
3. Life Got Cold [29 Palms Remix Edit] — 6:54
4. Life Got Cold [Stella Browne Edit] — 5:26

Кассетный сингл 
1. Life Got Cold [Album Version] — 3:57
2. Life Got Cold [Stella Brown Original Mix] — 7:06
3. Lights, Music, Camera, Action — 3:10

Позиции в чартах

Участники записи 
 Шерол Коул — вокал
 Кимберли Уолш — вокал
 Сара Хардинг — вокал
 Николя Робертс — вокал
 Надин Койл — вокал

Примечания 

Синглы Girls Aloud